Marck ist der Name folgender Orte:

 Marck, Stadt in der Region Hauts-de-France

Marck oder La Marck ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Robert de La Marck (1541–1622), Anwärter auf das Herzogtum Bouillon und das Fürstentum Sedan
 Charlotte de La Marck (1574–1594), protestantische Adlige
 Diane de La Marck, Herzogin von Nevers, Clermont und Tonnerre
 Erard de La Marck (1472–1538), Kardinal und Fürstbischof von Lüttich, siehe Erhard von der Mark
 Friedrich Adolf van der Marck (1719–1800), deutscher Jurist und Professor
 Guillaume Robert de La Marck (1563–1588), souveräner Herzog von Bouillon und Fürst von Sedan
 Henri-Robert de La Marck (1539–1574), Herzog von Bouillon und Fürst von Sedan
 Hugo von Marck (1851–1924), deutscher Jurist und Versicherungsfachmann
 Johannes a Marck (1656–1731), niederländischer reformierter Theologe und Kirchenhistoriker
 Julius August von der Marck (1680–1753), Gouverneur von Jülich, kaiserlicher Generalfeldzeugmeister
 Ludwig Peter von der Marck (1674–1750), französischer Generalleutnant, Diplomat und Gouverneur von Cambray
 Philipp von der Marck (1548–1613), Reichsgraf von Schleiden

 Siegfried Marck (1889–1957), deutsch-jüdischer Philosoph

Marck bezeichnet:
 Marck-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Haus Marck, ein Herrenhaus in Tecklenburg
 eine Schreibweise von Mark (Währung)
 Haus Mark (Adelsgeschlecht) (auch Marck)

Siehe auch:
 Mark
 Marc (Begriffsklärung)
 Marcq
 Marque
 Marg